Гран-при США 1968 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 6 октября 1968 года на трассе Уоткинс-Глен.

«Лотус» и BRM выставили по третьему автомобилю, усадив за их руль местных гонщиков Марио Андретти и Бобби Анзера. «Феррари» заменила сломавшего ногу на предыдущем этапе Жаки Икса на Дерека Белла. Новобранец «Лотуса» Андретти сотворил сенсацию, став первым в истории чемпионата мира «Формулы-1» дебютантом, сумевшим в первой же гонке завоевать поул-позицию. Американец лидировал после старта гонки, но в конце второго круга его обошёл Джеки Стюарт, в итоге лидировавший до финиша. На 14 круге из-за поломки шасси Андретти заехал в боксы и потерял много мест, а на 33 круге и вовсе сошёл с неработающим сцеплением. Дэн Герни долгое время шёл на третьей позиции, но прокол шины на последних кругах гонки вынудил его уступить призовое место Джону Сёртису. Сход Денни Халма позволил финишировавшему вторым Грэму Хиллу стать единоличным лидером чемпионата с отрывом в три очка от Джеки Стюарта.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-108 Джеки Стюарт

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

1968
1968 год в Нью-Йорке
Гран-при США